Шатов'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр — Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Шатов'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи
 Шатов'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар